Зайналабид Нухаевич Батырмурзаев (1897, Аксай — 1919, Хасавюрт) — революционный деятель начала XX века, поэт, публицист. 
По национальности кумык.

Биография 
Батырмурзаев родился в 1897 году в селе Аксай Хасавюртовского округа Терской области в семье писателя и просветителя Нухая Батырмурзаева. По национальности — кумык.

По окончании Хасавюртовского реального училища учился в Астрахани, Баку и Казани. В Казани сблизился с социал-демократами.

В 1916 году по возвращении на родину стал преподавателем в реальном училище слободы Хасавюрт.

С 1917 года один из редакторов общественно-политического и литературного журнала «Танг Чолпан» («Утренняя звезда»), в котором печатал собственные произведения, а также переводы на кумыкский язык произведений классиков русской литературы: Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова. С этого же года стал активным участником большевистского просветительно-агитационного бюро, а с апреля по август 1918 года — руководителем первой кумыкской большевистской газеты «Ишчи халкь» («Рабочий народ»).

В 1919 году избран в члены Дагобкома РКП(б), а также назначен председателем Революционного комитета Хасавюртовского округа.

В октябре 1919 года был схвачен деникинцами и позже расстрелян вместе с отцом в Хасавюрте.

Похоронен в селе Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района Дагестана.

Произведения 
Исторические очерки:
 «Дагъыстан тарихине бир къарав» («Взгляд на историю Дагестана»), 1917 г.
 «Дагъыстанда тарихи гюнлер» («Исторические дни в Дагестане»), 1918 г.

Пьесы:
 «Даниялбек», 1916 г.
 «Наперекор муллам», 1917 г.

Память 
В 1944 году имя Батырмурзаева было присвоено Хасавюртовскому педагогическому училищу (ныне Педагогический колледж).

Имя Батырмурзаева З. Н. носит центральная площадь г. Хасавюрт, на которой ему установлен памятник.

Улица Батырмурзаева в городах: Махачкала, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, поселке Шамхал в селах: Манаскент, Каякент, Бабаюрт, Капкайкент, Параул, Стальское, Чонтаул, Султан-Янгиюрт, а также в селе Кизляр (Северная Осетия) и Брагуны (Чечня)

Источники 
 Акбиев С. Такая короткая и такая длинная жизнь // Дагестанская правда. — 1997. — 24 мая.
 Батырмурзаев З. // Кажлаев Д. Г. Их именами названы улицы Махачкалы. — Махачкала, 1983. — С. 27-28.
 Солтаханов Р. Революцией призванный // Дагестанская правда. — 2009. — 13 февраля.
 Гусейнов М. У истоков национальной кумыкской прессы: Зайналабит Батырмурзаев // Кумыкское научно-культурное общество: информационно-аналитическая бюллетень. - 2001. - № 2-3 (6-7). - С. 36-38.

Ссылки 
 БАТЫРМУРЗАЕВ ЗАЙНАЛАБИД НУХАЕВИЧ
 Батырмурзаев Зайналабид

Революционеры Дагестана
Казнённые революционеры
Кумыкские писатели
Кумыкские поэты
Поэты России XX века
Писатели России по алфавиту
Поэты Дагестана
Казнённые в 1919 году
Казнённые писатели
Казнённые в Гражданскую войну в России